Feuersäule steht für:

 eine aufsteigende, riesige Flamme
 ein Turm mit einer Feuerschale auf dem Turmkopf
 eine säulenförmige Feuerstelle zur Dekoration
 eine Gedenksäule in London, siehe Monument (London)